El Torneig de Houston 2012, conegut oficialment com a U.S. Men's Clay Court Championships 2012, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 44a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 d'abril de 2012 al River Oaks Country Club de Houston, Texas, Estats Units.

El tennista argentí Juan Mónaco va guanyar el seu segon títol de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012